Poison Ivy (letteralmente edera velenosa in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Poison Ivy – film del 1913 diretto da Harry Fetterer
Guerra dei colori (Poison ivy) – film del 1985 diretto da Larry Elikann
 La mia peggiore amica (Poison Ivy) – film del 1992 diretto da Katt Shea
 La mia peggiore amica 2 (Poison Ivy II) – film del 1996 diretto da Anne Goursaud
 Violet - La nuova seduzione (Poison Ivy: The New Seduction) – film del 1997 diretto da Kurt Voß
 Poison Ivy: The Secret Society  – film del 2008 diretto da Jason Hreno

Fumetto 
 Poison Ivy (Pamela Lillian Isley) – personaggio DC Comics, avversaria di Batman
 Poison  – volume di Pin-up

Letteratura 
 Che tipo quel Caution! (Poison Ivy) – romanzo di Peter Cheyney del 1937, n. 145 de Il Giallo Mondadori

Musica 
 Poison Ivy  – musicista statunitense, cofondatrice dei The Cramps (vero nome Kristy Wallace)
 Poison Ivy – traccia dell'EP YIN di Highsnob del 2019
 Poison Ivy  – canzone composta da Jerry Leiber e Mike Stoller, incisa per la prima volta dai The Coasters nel 1959; cover sono state realizzate, tra gli altri, dai The Rolling Stones (come singolo nel 1963), Manfred Mann (lato B del 1966), The Lambrettas (singolo del 1980)
 Poison Ivy  – traccia dell'album Wake Me When It's Over dei Faster Pussycat del 1989
 Poison Ivy  – traccia dell'album Lines, Vines and Trying Times dei Jonas Brothers del 2009

Televisione 
 Poison Ivy  – film per la televisione del 1985 diretto da Larry Elikann
 Il caso non può essere archiviato (Poison Ivy) – episodio della prima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 La mia peggiore amica (Poison Ivy) – episodio della prima stagione di Gossip Girl
 Poison Ivy  – episodio della seconda stagione de La carica dei 101 - La serie